dudki – rodzina ptaków z rzędu Bucerotiformes

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 4 podstawowe
 Dudki – część miasta Trzebinia
 Dudki – część wsi Leszczynek w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno
 Dudki – przysiółek wsi Świerczyny w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie
 Dudki – część wsi Żarki  w woj. małopolskim, w pow. chrzanowskim, w gminie Libiąż
 Dudki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów
 Dudki – część wsi Jasienica Rosielna  w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Jasienica Rosielna
 Dudki – część wsi Głogowiec  w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Tryńcza
 Dudki – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Mońki
 Dudki – część wsi Lubojna w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów
 Dudki – część wsi Międzybrodzie Bialskie  w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Czernichów 
 Dudki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo
 Dudki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Świętajno